Isaac-Asimov-Preis bzw. Isaac Asimov Award kann sich auf mehrere Preise beziehen:

 Asimov’s Readers’ Poll, seit 1987 von den Lesern von Asimov's Science Fiction Magazine vergebener Science-Fiction-Preis
 Isaac Asimov Award (Committee for Skeptical Inquiry), seit 1994 von der Skeptikerorganisation Committee for Skeptical Inquiry für Leistungen im Bereich der Wissenschaftskommunikation vergebener Preis 
 Isaac Asimov Award (American Humanist Association), seit 2004 von der American Humanist Association  vergebener Preis
 Isaac Asimov Award for Undergraduate Excellence in Science Fiction and Fantasy Short Story Writing, seit 1997 jährlich an College-Studenten vergebener Preis für Science-Fiction oder Fantasy-Kurzgeschichten, siehe Dell Magazines Award
 Premio Asimov, seit 2015 vergebener Preis für in italienischer Sprache erschienene populärwissenschaftliche Bücher